Flint Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Flint Hill (Alabama)
 Flint Hill (Georgia)
 Flint Hill (Kentucky)
 Flint Hill (Maryland)
 Flint Hill (Mississippi)
 Flint Hill (Missouri)
 Flint Hill (North Carolina)
 Flint Hill (Virginia)

in England:
 Flint Hill (County Durham)

Sonstiges:
 Flint Hill (Antarktika), Berg im Viktorialand